GG eller Gg kan referere til flere ting:

 .gg – et nationalt topdomæne reserveret til Guernsey.
 Gentofte Gymnasium – Et dansk gymnasium, tidligere kaldet Gentofte Studenterkursus.
 En forkortelse for "Good Game".